Live Around the World — музичний альбом американського співака Міта Лоуфа. Виданий листопад 1996 року лейблом Virgin, MCA,. Загальна тривалість композицій становить 142:51. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень

Перший диск 

 I'd Do Anything For Love  — 12:58
 You Took The Words Right Out Of My Mouth  — 8:53
 Life Is A Lemon  — 7:47
 Rock And Roll Dreams Come Through — 8:37
 Dead Ringer For Love — 4:44
 Heaven Can Wait — 5:39
 All Revved Up With No Place To Go — 6:47
 Paradise By The Dashboard Light — 15:54

Другий диск 

 Wasted Youth — 3:07
 Out Of The Frying Pan  — 8:37
 Objects In The Rear View Mirror May Appear Closer Than They Are — 12:08
 Midnight At The Lost And Found — 5:02
 Good Girls Go To Heaven  — 6:43
 What You See Is What You Get — 3:46
 Two Out Of Three Ain't Bad — 8:17
 Hot Patootie  — 3:02
 For Crying Out Loud — 9:55
 Bat Out Of Hell — 10:55

Посилання 
Allmusic: огляд 

Альбоми Міт Лоуф